Neoalcis är ett släkte av fjärilar. Neoalcis ingår i familjen mätare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Mätare
Neoalcis